Un ragazzo e una ragazza (Le grand dadais), film diretto da Pierre Granier-Deferre (1967)
Un ragazzo e una ragazza, film diretto da Marco Risi (1984)